Тигма (Большая Тигма) — река в России, протекает по Лихославльскому и Спировскому районам Тверской области. Устье реки находится в 136 км от устья Тверцы по левому берегу. Длина реки составляет 43 км, площадь водосборного бассейна — 220 км².

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхневолжскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Тверца от истока (Вышневолоцкий гидроузел) до города Тверь, речной подбассейн реки — Волга до Рыбинского водохранилища. Речной бассейн реки — (Верхняя) Волга до Куйбышевского водохранилища (без бассейна Оки).

Код объекта в государственном водном реестре — 08010100512110000002024.

Примечания 

Притоки Тверцы
Реки Лихославльского района
Реки Спировского района